

Лінкольнвілл — місто, штат Канзас
 Лінкольнвілл — місто, штат Мен
 Лінкольнвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Лінкольнвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія